Au sens propre, l'élasticité désigne la propriété d'un matériau dont la déformation disparaît avec la contrainte qu'on lui a appliquée.
 Le terme élasticité prend un sens figuré dans divers domaines scientifiques et économiques.

Sciences et techniques

Informatique 
 Dans le cloud computing, l'élasticité est la capacité d'un cloud à s'adapter aux besoins applicatifs le plus rapidement possible.

Mathématiques 
 Le concept d'élasticité concerne la plus ou moins grande sensibilité, en valeur relative, d'un résultat à une cause : ,

Mécanique 
 Une déformation élastique est une déformation réversible, c'est-à-dire qui disparaît quand ses causes (les contraintes) disparaissent.
 On parle d'élasticité linéaire quand les relations entre contraintes et déformations sont linéaires (loi de Hooke), et d'élasticité non linéaire dans le cas contraire ;
 les coefficients d'élasticité sont les constantes impliquées dans ces relations linéaires (exemple : coefficient de Poisson) ; on les appelle plutôt modules d'élasticité ou raideurs pour les relations donnant les contraintes en fonction des déformations (exemple : module de Young), et  pour les relations donnant les déformations en fonction des contraintes.
 Dans la vie courante, un élastique est un fil, une bande ou un ruban en caoutchouc (ou dont une partie est en caoutchouc), de forme généralement circulaire.

Économie et finance 
 Élasticité (économie) (élasticité de l'offre ou de la demande, élasticités croisées, élasticité des importations)
 Sensibilité
 Élasticité énergétique

En finance :
 Coefficient bêta (élasticité du cours d'un titre par rapport à un portefeuille diversifié).
Propriété fonctionnelle d'un matériau